Cuzieu è il nome di alcuni comuni francesi:
 Cuzieu – Ain
 Cuzieu – Loira